Rozema ist der Familienname folgender Personen:

 Hilbrand Rozema (* 1971), niederländische Lyrikerin
 Irene Rozema (* 1941), deutsche Sportlerin
 Jelte Rozema (* 1950), niederländischer Ökologe
 Patricia Rozema (* 1958), kanadische Regisseurin und Drehbuchautorin